4-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Второй лиги. Проводился в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 5 августа 1994 года — 3 июля 1995 года. Победителем турнира стала команда «Явор» (Краснополье).

Итоговая таблица

Примечания 
 Перед началом сезона команда «Динамо» (Саки) носила название «Фрунзенец».
 В первом круге команда «Водник» (Херсон) носила название «Таврия».
 В первом круге команда «Океан» (Керчь) носила название «Металлург».
 В первом круге команда «Трансимпекс-Рось» (Белая Церковь) носила название «Рось».
 Команда «Шахтёр-2» (Донецк) переехала из Константиновки в Донецк и в первом круге сменила название «Металлург» на «Гарант», а во втором круге команде возвращено её название.
 До 4 июня 1995 команда «Сириус» (Кривой Рог) объединилась с любительской командой «Спортинвест» (Кривой Рог) под названием «Сириус» (Кривой Рог).
 Перед вторым кругом команда «Шахтёр» (Павлоград) объединилась с любительской командой «Космос» (Павлоград) под названием «Шахтёр» (Павлоград).

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Украины 1994/1995 — Вторая лига

Вторая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995
Футбол на Украине в сезоне 1994/1995